Санта-Комба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хальяс. Занимает площадь 203,1 км². Население — 10408 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи